Анатолий Григорьевич Морозов (1 июля 1903, с. Мясоедово — после 1979, Москва) — советский военный и общественный деятель. Во время Великой Отечественной войны — командир партизанской бригады «Неуловимые», полковник. Пятикратный кавалер Ордена Красной Звезды.

Биография 
Анатолий Григорьевич Морозов родился 1 июля 1903 года в крестьянской семье. Запись о рождении сделана в с. Мясоедово Крапивинского уезда Тульской губернии. Отец — Морозов Григорий Сидорович, крестьянин деревни Филатово Тульского уезда.

 1916 год — 1920 год — рабочий Тульского оружейного завода.
 С 1920 года — сотрудник ВЧК. На работу в органы ВЧК направлен по комсомольской путевке. В годы Гражданской войны участвовал в ликвидации кулацких банд и подавлении контрреволюционных мятежей на территории Тульской губернии.
 30 января 1924 года — принят в члены ВКП(б).
 С 1941 года — участие в Великой Отечественной войне. Принимал участие в обороне Москвы, командовал отрядом особого назначения войск НКВД, был начальником штаба мотострелкового полка войск НКВД.
 февраль — июль 1943 года — начальник штаба мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД.
 июль 1943 года — июль 1944 года — командир партизанской бригады «Неуловимые».
 1945 год — 1959 год — работа на различных должностях в органах государственной безопасности.
 С 1959 года — в отставке в звании полковника.

В отставке жил и работал в Москве. Умер после 1979 года.

Награды 
 Два Ордена Ленина
 Три Ордена Красного Знамени
 Пять Орденов Красной Звезды
 Медали

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Полковники (СССР)
Сотрудники КГБ СССР
Участники Гражданской войны в России
Сотрудники НКВД